

Юрга — місто, окружний центр, Кемеровська область
 Юрга — присілок, Абатський район, Тюменська область